El nombre Levon Helm puede referirse a 

Levon Helm (1940-2012), músico y actor estadounidense, vocalista de la banda The Band.
Levon Helm, álbum de estudio homónimo de 1978.
Levon Helm, álbum de estudio homónimo de 1982.